Con il nome di San Guido  si indicano:

Geografia 

 San Guido, frazione del comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno

Santi e beati 

 San Guido di Auxerre († 961), vescovo, celebrato il 6 gennaio 
 San Guido di Baume († 970), abate benedettino, celebrato il 18 giugno
 San Guido di Anderlecht (†1012), confessore del Brabante, patrono degli agricoltori, campanari e sagrestani, celebrato il 12 settembre 
 San Guido di Pomposa (†1046), abate di Pomposa, celebrato il 31 marzo
 San Guido d'Acqui (†1070), vescovo e patrono di Acqui Terme, celebrato il 2 giugno
 San Guido da Pontida (†1096), abate benedettino, celebrato il 2 settembre
 San Guido Vagnottelli da Cortona (†1247), francescano, abate della Abbazia di Pomposa, celebrato il 12 giugno
 San Guido Maria Conforti († 1931), fondatore della Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere (padri saveriani), celebrato il 5 novembre
 Beato Guido d'Arezzo († tra il 1045 ed il 1050), monaco musicista e cantore, creatore della notazione musicale moderna, celebrato il 7 settembre
 Beato Guido di Vicogne (†1147), monaco premostratense in Arras, celebrato il 31 marzo
 Beato Guido di Durnes (†1157), fondatore del monastero di Cherlieu, celebrato il 23 settembre
 Beato Guido della Gherardesca (†1012), eremita vicino a Massa Marittima, celebrato il 20 maggio
 Beato Guido di Casauria († 1045), abate benedettino di Casauria,  celebrato il 23 novembre
 Beato Guido Maramaldi (†1391), domenicano, celebrato il 25 giugno
 Beato Santissimo Guido da Cavaglià (†1993), celebrato il 18 luglio

Altro 
 Oratorio di San Guido, chiesa resa celebre dalla poesia in quartine Davanti San Guido di Giosuè Carducci

Riferimenti 

 Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
 http://www.santiebeati.it/